Tandler může být:

 Julius Tandler (1869–1936) – rakouský lékař
 Johann Tandler – rakouský fotbalista
 Tina Tandler – německá saxofonistka